Hisar kan syfta på följande platser:

 Hisar, ort i Haryana, Indien
 Chisarja (ort), Plovdiv, Bulgarien

Se även
 Ḩeşār